XEM steht für:
 NEM (Kryptowährung) (Währungssymbol), Kryptowährung

xem steht für:
 Kembayan (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache auf Borneo

Abkürzung